Vzorec C2H4O může označovat:

 Vinylalkohol neboli ethenol (H2C=CH-OH)
 Acetaldehyd neboli ethanal (H3C-CH=O)
 Oxiran neboli ethylenoxid  (cyklická sloučenina)

{{DISPLAYTITLE:C2H4O}}